Münker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Münker, deutscher Fußballspieler
 Stefan Münker (* 1963), deutscher Medienwissenschaftler und Publizist
 Verena Münker (* 1988), deutsche Dressurreiterin
 Wilhelm Münker (1874–1970), deutscher Naturschützer, Mitbegründer des Deutschen Jugendherbergswerks

Siehe auch:
 Müncker
 Münkler